Буха́у () — власна назва.

Топоніми

Бухау — до 1963 року назва Баденського Бухау.

Бухау — німецька назва Бохова.